Евра́зия:

 Евразия — самый большой континент на Земле.
 Евразия — одна из трёх супердержав в романе Дж. Оруэлла «1984».
 «Евразия» — самая крупная в России независимая буровая компания.
 «Евразия» — российское издательство, основанное в 1995 году.
 «Евразия» — международный кинофестиваль в Казахстане, проводился с 1998 по 2008 годы.
 «Евразия» — международный конкурс драматургов, проводимый в Екатеринбурге с 2002 года.
 «Евразия» — небоскрёб в Москве на 12-м участке Московского международного делового центра «Москва-Сити».
 «Евразия» — незавершённый судоходный канал, соединяющий Каспийское и Азовское моря.
 «Евразия» — проектируемая сверхглубокая скважина в Прикаспийской впадине (Казахстан).
 «Евразия» — казахстанская страховая компания.
 «Евразия» — автомобильный тоннель под проливом Босфор в Стамбуле.
 «Евразия» — частный фонд; осуществляет свою деятельность при поддержке Агентства США по международному развитию и других финансовых доноров.
 «Евразия» — название казахстанского футбольного клуба «Рахат» из Астаны в 2003 году.

См. также 
 Первый канал «Евразия» — телевизионный канал в Казахстане.
 «» — песня с альбома  британской рок-группы .
 Евразийство — общественно-политическое движение в среде русской эмиграции 1920—1930-х годов.

Примечания